Кя́снясе́лькя (, ) — деревня в составе Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположена на берегу небольшого озера Кяснясенъярви. Находится на трассе  («Сортавала»). Расстояние до районного центра Суоярви — 116 км.

В октябре 2004 года было образовано Колатсельгское сельское поселение, в которое ошибочно была включена деревня Кясняселькя Суоярвского района. В итоге со 2 мая 2005 года Колатсельгское сельское поселение было ликвидировано, а его населённые пункты, кроме деревни Кясняселькя, вошли в состав Ведлозерского сельского поселения.

В районе деревни много братских могил советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1939—1940).

Имеется также усадьба — образец крестьянской усадьбы конца 19 — начала 20 вв. с развитым составом хозяйственно-производственных и хозяйственно-бытовых построек, представляющая собой историко-архитектурную ценность.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Объекты культурного наследия на территории Лоймольского сельского поселения

Населённые пункты Суоярвского района